

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Muchy – część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Muchy – część wsi Harasiuki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Muchy – część wsi Roszki-Ziemaki w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Muchy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków

Inne 
 Muchy – polska grupa muzyczna
 Muchy – dramat Jeana-Paula Sartre’a
 Muchowate – rodzina owadów z rzędu muchówek
 Muchówki – rząd owadów
 Muchy plujki, także plujkowate – rodzina muchówek

Linki zewnętrzne